AWS — абревіатура, яка може стосуватися:

У музиці 

 AWS — угорський музичний гурт
 A Wilhelm Scream (AWS) — американська мелодік хардкор група з Нью-Бедфорда

Організації чи компанії 
 Amazon Web Services (AWS) — дочірня компанія Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки
 American Welding Society (AWS) — організація професійних інженерів, що працюють у галузі розроблення, дослідження і розвитку науки, технологій і засобів зварювання, паяння, термічного напилення та різання
 Association of Women Surgeons (AWS) — некомерційна освітньо-професійна організація жінок-хірургів, заснована 1981 року
 Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) — політичне угрупування в Польщі

Інше 
 Код ISO 639-3 для південного варіанту мови  (також відома як «південна ав'ю», )
 Arctic Warfare Suppressed (AWS) — позначення варіанту снайперської гвинтівки виробництва Британського підприємства Accuracy International із вмонтованим у ствол глушником